Tillberg är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Dan Tillberg (född 1953), företagare, artist och producent
 Edvin Tillberg (1910–1990), spelman och kompositör
 Erik W. Tillberg (1878–1940), ingenjör och industriman
 Henrik Tillberg (1879–1952), militär
 Holger Tillberg (1915–2001), konstnär
 Knut Tillberg (1860–1940), jurist, affärsman och politiker
 Louise Tillberg (född 1947), konstnär, författare och skådespelerska
 Malin Tillberg (1916–1999), konstnär
 Marcus Tillberg (1729–1804), präst
 Margareta Tillberg (född 1960), konsthistoriker och slavist
 Nils Tillberg (1891–1963), skådespelare
 Peter Tillberg (1946–2016), konstnär

Svenska efternamn